Ви́ллиан Бо́ржес да Си́лва (; ), более известный как Ви́ллиан, — бразильский футболист, полузащитник клуба «Фулхэм». Играл за сборную Бразилии.

Начинал свою профессиональную карьеру в «Коринтиансе», в 2007 году стал очередным бразильским новичком донецкого «Шахтёра». В составе «горняков» Виллиан стал четырежды чемпионом Украины, трижды обладателем Кубка Украины пока в 2013 году не получил выгодное предложение от «Анжи». Отыграл в махачкалинском клубе пол сезона, после чего попал под тотальную распродажу клуба. В августе Виллиан стал игроком «Челси» за 30 млн фунтов.

Клубная карьера 
В 2007 году, пройдя через молодёжную команду «Коринтианса», Виллиан начал играть за первую команду по игровым номером 10. В дебютном сезоне он сыграл пять матчей. Прорыв игрока состоялся уже в следующем сезоне, в 11 матчах чемпионата Бразилии забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи. Всего за сезон во всех клубных турнирах Виллиан провёл 29 матчей. «Коринтианс» занял 17 место в чемпионате и был понижен в Серию Б, второго по силе дивизиона чемпионата Бразилии.

23 августа 2007 года Виллиан подписал пятилетний контракт с донецким «Шахтером», сумма трансфера составила 14 миллионов евро. Дебют Виллиана за новый клуб состоялся в матче против «Черноморца» из Одессы. Первый гол за новый клуб игрок забил 31 октября в ворота киевского «Арсенала» в кубке Украины. Дебют в еврокубках состоялся в матче Лиги чемпионов против итальянского «Милана». В составе «горняков» полузащитник становился четырежды чемпионом Украины в сезонах 2007/08, 2009/10, 2010/11 и 2011/12, трижды становился обладателем Кубка Украины в сезонах 2007/08, 2010/11 и 2011/12. Виллиан является обладателем Суперкубка Украины в 2010 и обладателем Кубка УЕФА 2008/09. В чемпионате Украины Виллиан сыграл в 140 матчах и забил 20 голов, в Кубке Украины в 24 матчах, в которых забил 6 мячей, также сыграл в одной игре молодёжного чемпионата Украины.

1 февраля 2013 года перешёл в махачкалинский «Анжи» за 35 млн евро. Также этот трансфер стал третьим по стоимости в российском футболе, после переходов Халка и Акселя Витселя в «Зенит». По данным газеты «Спорт-Экспресс» его заработная плата в новой команде составила 2 500 000 евро в год. По настоящему проявить себя в России Виллиан не сумел, поскольку сначала ему помешала травма, а затем «Анжи» объявил о смене вектора развития и был вынужден отказаться от услуг высокооплачиваемого бразильца.

25 августа 2013 года, на официальном сайте английского футбольного клуба «Челси» было объявлено, что клуб достиг договорённости с клубом из Махачкалы относительно трансфера бразильского полузащитника Виллиана. 28 августа бразилец стал игроком «Челси», взяв 22-й номер. Сумма трансфера составила 30 млн фунтов. Постепенно Виллиан застолбил за собой место в стартовом составе «Челси» и сумел стать одним из лидеров команды. По итогам 2016 года бразилец был признан игроком года в «Челси».

14 августа 2020 года, после истечения контракта с «Челси», Виллиан подписал трёхлетний контракт с лондонским «Арсеналом».

30 августа 2021 года «Коринтианс» объявил о возвращении Виллиана в клуб по сделке, действующей до декабря 2023 года.

13 августа 2022 года, расторг контракт с «Коринтианс» из-за угроз и оскорблений в социальных сетях.

Карьера в сборной 
В составе молодёжной сборной Бразилии до 20 лет стал чемпионом Южной Америки среди молодёжных команд в 2007 году. На турнире Виллиан сыграл в 8 матчах. В 2007 году он также участвовал в чемпионате мира по молодёжных команд в Канаде и сыграл в 3 матчах.

27 октября 2011 года получил вызов в сборную Бразилии на матчи против Габона и Египта. В обоих матчах вышел на замену во втором тайме.

Летом 2019 года Виллиан был приглашён в сборную для участия в Кубке Америки, который состоялся в Бразилии. В третьем матче в группе против Перу, отличился голом на 90-й минуте, а сборная Бразилии победила — 5:0.

Личная жизнь 
Летом 2011 года он женился на Ванессе Мартинс. Свидетелями на свадьбе выступили партнёр Виллиана по «Шахтёру» Жадсон и его супруга Рената. В феврале 2012 года у Виллиана родились две дочки — Валентина и Мануэлла.

Достижения

Командные 
«Шахтёр»
 Чемпион Украины (4): 2007/08, 2009/10, 2010/11, 2011/12
 Обладатель Кубка Украины (3): 2007/08, 2010/11, 2011/12
 Обладатель Суперкубка Украины (3): 2008, 2010, 2012
 Обладатель Кубка УЕФА: 2008/09

«Челси»
 Чемпион Англии (2): 2014/15, 2016/17
 Обладатель Кубка Англии: 2017/18
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2014/15
 Победитель Лиги Европы УЕФА: 2018/19

Сборная Бразилии
 Чемпион Южной Америки до 21 года: 2007
 Обладатель Кубка Америки: 2019

Личные 
 Кавалер ордена «За мужество» III степени (2009 год)
 Заслуженный мастер спорта Украины: 2009
 Лучший игрок чемпионата Украины: 2011
 Игрок года по версии болельщиков «Челси»: 2016
 Игрок года по версии футболистов «Челси»: 2016
 Лучший ассистент Лиги Европы УЕФА: 2018/19

Статистика выступлений

Клубная статистика

Статистика за сборную

Матчи и голы за сборную 

Итого: 34 матча / 6 голов; 24 победы, 6 ничьих, 4 поражения.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Арсенала»

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Бразилии по футболу
Чемпионы Южной Америки по футболу
Игроки ФК «Коринтианс»
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Арсенал» Лондон
Игроки ФК «Фулхэм»